Als Trasa W-Z (Trasa Wschód-Zachód, deutsch: Ost-West-Trasse) werden verschiedene innerstädtische Verkehrsmagistralen in polnischen Städten bezeichnet:

 Trasa W-Z in Breslau
 Trasa W-Z in Bydgoszcz
 Trasa W-Z in Danzig
 Trasa W-Z in Lublin
 Trasa W-Z in Łódź
 Trasa W-Z in Piotrków Trybunalski
 Trasa W-Z in Warschau

pl:Trasa W-Z